Хэд () — английская фамилия. Известные носители:
 Хэд, Генри (1861—1940) — британский невролог и нейропсихолог.
 Хэд, Дина (род. 1970) — американская баскетболистка и тренер.
 Хэд, Дэйзи (род. 1991) — британская актриса, дочь Энтони Хэда.
 Хэд, Мюррей (род. 1946) — британский актёр и певец, брат Энтони Хэда.
 Хэд, Патрик (род. 1946) — один из основателей и руководителей команды WilliamsF1.
 Хэд, Патрисия Сью (более известна как Патрисия Сью Саммитт; 1952—2016) — тренер-эмерит студенческой баскетбольной команды «Теннесси Леди Волантирс».
 Хэд, Эдит (1897—1981) — американская художница по костюмам, получившая восемь премий «Оскар».
 Хэд, Энтони (род. 1954) — британский актёр и певец.

См. также 
 Брайан «Хэд» Уэлч (род. 1970) — бывший гитарист и один из основателей ню-метал группы Korn
 Хед